Masgugue est une femme-poisson aux doigts soudés et à l'abondante poitrine, comparable aux sirènes. Son apparition à la surface des eaux annoncerait la tempête. Elle est mentionnée dans une chronique islandaise datée de 1215.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

 

Créature thérianthrope
Créature marine